

Libri
Narciso nero – romanzo di Rumer Godden del 1939

Film
Narciso nero – film del 1947 diretto da Michael Powell ed Emeric Pressburger

Televisione
Narciso nero – miniserie TV statunitense del 2020